Suzan Lenglen (24. maj 1899 – 4. jul 1938) bila je francuska teniska igračica. Ona je bila jedna od najvećih teniskih zvezda 1920-ih, gradeći popularnost zahvaljujući svom statusu najmlađeg velikog prvaka u istoriji tenisa, kao i svom elegantnom stilu igre i divnoj ličnosti. Često igrajući rasprodate mečeve i pojavljujući se na naslovnim stranama novina za svoje najveće mečeve, ona se smatra jednom od prvih sportistkinja koja je stekla globalnu sportsku slavu. Lenglen je bila rangirana na prvom mestu na svetu od 1921. do 1926. godine, osvojivši 8 Grend slem singlova i 21 ukupno. Osvojila je i 10 titula Svetskog prvenstva u svim disciplinama. Nezadovoljna svojim nedovoljnim prihodima, odrekla se amaterskog statusa i postala prva teniserka koja je profesionalno igrala. Teniski kanal je rangirao Lenglen kao najveću teniserku iz amaterske ere.

Statistike karijere

Grend slem turniri, pojedinačno finali: 8 (8 titula)

Hronologija performanse

Pojedinačno

Parovi

Mešoviti parovi 

Izvor: Little

Vidi još 
 Pobednice Grend slem turnira — žene pojedinačno
 Pobednice Grend slem turnira — žene u parovima
 Pobednici Grend slem turnira - mešoviti parovi
 Grend slam srodni teniski rekordi

Napomene

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1899.
Умрли 1938.
Спортисти из Париза
Француски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — жене појединачно
Победници гренд слем турнира у тенису — женски парови
Победници гренд слем турнира у тенису — мешовити парови
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 1920.
Француски олимпијци на Летњим олимпијским играма 1920.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 1920.
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Освајачи златних олимпијских медаља за Француску
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Француску
Олимпијски победници у тенису
Умрли од пернициозне анемије
Умрли од леукемије